Есберды-батыр родился в XVII в., в семье казаха Байтели, умер в XVIII в. — казахский батыр.

Представитель Среднего жуза, происходит из ветви Кожанбет племени каракерей рода найман. Взял в жены дочь Камбара-торе, следовательно его потомки являются родственниками Чингис хана. За храбрость и отвагу, проявленные в сражениях, завоевал любовь своего народа. Есберды был батыром, военачальником султана Абилпеиза.

Герой казахского национально-освободительного движения. Начинал карьеру с рядового бойца, постепенно поднимаясь по лестнице военной иерархии: командир отряда (жузбасы), полка (мынбасы). В 1728 году участвовал в общеказахском курултае.

Руководил армией кожанбетов в целом ряде стратегически важных сражений:
 Булантинское сражение (1729)
 Анракайское сражение (1729)

Отличался физической силой.

Потомки 
Его потомки сейчас проживают на востоке Казахстана, в Турции, Монголии, на земле Китая. Самый известный потомок батыра — тюрколог Абдуакап Кара который является гражданином Турции. Он родился на территории Турции в семье казахов переселенцев из Китая.

Казахские батыры